Julián Kanarek (Bruselas, Bélgica, 10 de enero de 1984) es un consultor, docente universitario y analista político uruguayo.Es CEO y socio de Ciudadana, una empresa especializada en comunicación ciudadana, política y gubernamental.

Educación 
Magíster en Comunicación y Cultura y Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Católica del Uruguay, se ha desempeñado en gran parte de las áreas de la comunicación como el periodismo, la publicidad, la comunicación institucional y el cine.

Carrera 
Participa activamente como docente en diversas universidades de Iberoamérica como la Universidad Católica Argentina, la Universidad Externado (Colombia) y ha sido colaborador académico de la Universidad George Washington y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otras. En 2018 fue galardonado en la Georgetown University como Consultor Político Revelación y en 2019 como Consultor Digital por The Napolitan Victory Awards.

En su carrera ha trabajado con, desde y para diversos gobiernos, organismos e instituciones gubernamentales como ONU Mujeres, Organización Mundial de la Salud, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Ha dirigido diversas campañas electorales presidenciales, legislativas y regionales en varias países de América Latina y el Caribe, como Uruguay, Panamá, Bolivia, México, Costa Rica, Brasil y Argentina. 

Sus campañas y productos comunicacionales han sido exhibidos en medios tradicionales y plataformas digitales en más de 180 países de todos los continentes con campañas icónicas como We are all women para UN Women así como contenido original producido para Netflix a nivel global.

Filmografía 
Es creador de la película El Pepe, una vida suprema, del director Emir Kusturica estrenada y premiada por la UNESCO en la Mostra de Venecia con el CICT - UNESCO "Enrico Fulchignoni" Award (Conseil International du Cinema et de la Télévision).

Publicaciones 
En noviembre de 2021 publicó el libro Trascender el reactivo: Concentración discursiva, indignación y respuesta en la democracia contemporánea, editado por la editorial Debate de Penguin Random House.

Premios 
Dentro de su trabajo profesional ha creado políticas de comunicación estatal y aportado a la generación de políticas de estado en temas como seguridad vial, transporte, salud y género, entre otros. Su trabajo y el de Ciudadana ha sido premiado nacional e internacionalmente.

En 2018 fue galardonado en la George Town University como Consultor Político Revelación y en 2019 como Consultor Digital del año por The Napolitan Victory Awards.

En noviembre de 2022 su libro “Trascender el reactivo” fue galardonado que Washington DC como el Libro Político del año en los en los Napolitan Victory Awards.

Referencias 

Profesores de Uruguay